Herculaneum (oudheid), een Romeinse stad in de omgeving van het huidige Napels
Herculaneum (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
Ercolano, een Italiaanse stad nabij de historische stad Herculaneum